Tobar peut faire référence à :

Patronymes 
 Armando Tobar (1938-2016), joueur de football international chilien.
 Carlos Tobar (1854-1920), ancien ministre des affaires étrangères de l'Équateur, Prix Nobel de la paix en 1909.
 La doctrine Tobar, formulée en 1907
 Héctor Tobar (né en 1963), écrivain et journaliste américain.

Toponymes 
 Tobar, une commune d'Espagne dans la province de Burgos.